

Astronomia 
 16037 Sheehan – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Ghiacciaio Sheehan – ripido ghiacciaio ricco di crepacci, situato sulla costa di Pennell, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide

Medicina 
 Sindrome di Sheehan – uno dei possibili esiti a distanza di uno shock ostetrico non adeguatamente trattato

Persone 
 Alan Sheehan (1986) – calciatore irlandese
 Billy Sheehan (1953) – bassista statunitense
 Cindy Sheehan (1957) – politica statunitense
 Edward Sheehan (1930-2008) – giornalista statunitense
 Fran Sheehan (1949) – bassista statunitense
 John Sheehan (1915-1992) – chimico statunitense
 Neil Sheehan (1936) – giornalista e scrittore statunitense
 Perry Sheehan (1912-1998) – attrice statunitense
 Robert Sheehan (1988) – attore irlandese
 Winfield Sheehan (1883-1945) – produttore cinematografico statunitense